wstążka – ozdobny, wąski pasek tkaniny
 wstążka – jeden z przyrządów, używanych w gimnastyce artystycznej
 wstążka – element interfejsu użytkownika komputera
 wstęga orderowa – wstążka barwy przewidzianej dla danego orderu